GLUT – skrótowa nazwa (akronim) transporterów glukozy pochodząca od angielskiego glucose transporters 
 GLUT – biblioteka użytkowa; akronim od angielskiego OpenGL Utility Toolkit
 glut, slime – ciecz superlepka, popularna zabawka dziecięca